Stadionul Municipal (rumänisch für städtisches Stadion) steht für folgende Sportstätten in Rumänien:

 Stadionul Municipal Victoria-Cetate, Stadionul Victoria-Cetate, Alba Iulia
 Stadionul Municipal (Bacău), Bacău
 Stadionul Municipal Gloria, siehe Gloria-Stadion, Bistrița
 Stadionul Municipal (Botoșani), Botoșani
 Stadionul Municipal (Brăila), Brăila
 Stadionul Municipal (Buzău), Buzău
 Stadionul Municipal (Câmpulung), Câmpulung
 Stadionul Municipal (Drobeta Turnu Severin), Drobeta Turnu Severin
 Stadionul Municipal (Hermannstadt), Hermannstadt
 Stadionul Municipal (Medgidia), Medgidia
 Stadionul Municipal Gaz Metan, siehe Stadionul Gaz Metan, Mediaș
 Stadionul Municipal (Oradea), Oradea
 Stadionul Municipal (Roman), Roman
 Stadionul Municipal, früherer Name des Stadionul Areni, Suceava
 Stadionul Municipal (Turda), Turda
 Stadionul Municipal (Târgoviște), Târgoviște
 Stadionul Municipal (Vaslui), Vaslui